«Пассажир дождя» («Человек, приехавший в дождь», ) — кинофильм 1970 года режиссёра Рене Клемана по сценарию Себастьена Жапризо. Позже сценарий был беллетризирован в книгу.

Сюжет 
Замужняя женщина Мелли (Марлен Жобер) живёт на отшибе, её муж, штурман международных авиалиний, находится в частых командировках.

Однажды, когда его нет, её насилует приезжий преступник. Она убивает его и прячет тело. Через некоторое время в городе появляется загадочный человек (Чарльз Бронсон), разыскивающий убитого. Он уверен, что Мелли что-то знает, и пытается вынудить её раскрыть секрет.

В ролях

Производство 
Фильм снимался как на английском, так и на французском языках. В интервью Variety Бронсон сказал, что выучил свои реплики на французском языке фонетически, чтобы его собственный голос был слышен на звуковой дорожке. Это был последний раз, когда он сделал это для европейских фильмов, разрешив дублировать себя во всех последующих фильмах.

Съёмки начались 2 июня 1969 года на полуострове Гиен и закончились 4 августа 1969 года на Французской Ривьере. Некоторые сцены снимались в Париже.

Восприятие 
Ричард Шикель пишет в Life, что хотя фильм задумывался как дань уважения Хичкоку, ему «не хватает юмора, человечности и уверенного чувства мизансцены, которое отличает великие картины Хичкока».

Награды 
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке

Примечания

Ссылки 
  

Детективные фильмы Италии
Детективные фильмы Франции
Экранизации произведений Себастьяна Жапризо
Фильмы Рене Клемана
Фильмы Италии 1970 года
Фильмы Франции 1970 года